Пестун:
 Пестун — наставник (воспитатель) которому поручен надзор за ребенком (мальчиком) и его воспитание, в Древней Руси.
 Пестун — медвежонок возрастом двух — трёх лет, оставшийся при мечке (медведице-матери своей) и нередко сходящийся с нею.
 Пестун- робот собачка,верный друг Танель-Иша из рассказа "Иные Боги" Говарда Филипса Лавкрафта

Фамилия 
 Пестун, Ефим Григорьевич (1889—1937) — советский партийный деятель.
 Пестун, Мотик Семёнович (1925—1978) — советский криминалист, кандидат юридических наук, доцент СЮИ.